Eschelbach (Kirchanschöring), een plaats in de Duitse gemeente Kirchanschöring
 Eschelbach (Montabaur), een plaats bij de Duitse stad Montabaur
 Eschelbach (Neuenstein), een plaats bij de Duitse stad Neuenstein
 Eschelbach (Sinsheim), een plaats bij de Duitse stad Sinsheim
 Eschelbach an der Ilm, een plaats in de Duitse gemeente Wolnzach